Magnus Nilsson kan syfta på:

 Magnus Nilsson (kung) – född omkring 1106-1107
 Manne Nilsson (Magnus (Manne) Nilsson) – född 1888, stavhoppare
 Magnus Nilsson (politiker) (1891-1960) – riksdagsledamot
 Magnus Nilsson (skådespelare) – född 1947
 Magnus Nilsson (litteraturvetare född 1966) –
 Magnus Nilsson (innebandyperson) – född 1972, 2001 till 2007 ordförande i Föreningen Svensk Elitinnebandy
 Magnus Nilsson (handbollsspelare) – född 1974
 Magnus Nilsson (litteraturvetare född 1975) – en svensk litteraturvetare och professor vid Malmö högskola
 Magnus Nilsson (ishockeyspelare) – född 1978
 Magnus Nilsson (född 1983) – politiker, ordförande Socialdemokratiska studentförbundet
 Magnus Nilsson (kock) – född 1983, köksmästare på restaurang Fäviken Magasinet.
 Magnus Nilsson (företagare) – grundare av Izettle